Gradec (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
 Gradec (Krško), een plaats in Slovenië
 Gradec (Pivka), een plaats in Slovenië
 Slovenj Gradec, een gemeente in Slovenië
 de Slavische naam voor de Oostenrijkse stad Graz